La stagione 2022 dell'European Le Mans Series è la diciannovesima edizione del campionato organizzato dall'ACO. La stagione ha avuto inizio il 17 aprile e si concluderà il 16 ottobre, per un totale di sei gare.

Calendario

Partecipanti 
Tutte le auto della classe LMP2 utilizzano il motore Gibson GK428 V8 e pneumatici Goodyear. Le iscrizioni alla LMP2 Pro-Am Cup, riservate alle squadre con un pilota classificato Bronzo nella loro formazione, sono contrassegnate con delle Icons.

LMP2

LMP3 
Tutte le vetture della classe LMP3 utilizzano il motore Nissan VK56DE 5.6L V8 e pneumatici Michelin.

LMGTE 
Tutte le auto nella classe LMGTE usano pneumatici Goodyear.

Risultati

Classifica

Classifica Team LMP2

Classifica Piloti LMP2

Classifica Team LMP2 PRO\AM

Classifica Piloti LMP2 PRO\AM

Classifica Team LMP3

Classifica Team LMGTE

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2022
2022